Sieci sensorowe – Wireless sensor network
 Wyższe Studium Nauczycielskie
 Wyższa Szkoła Nauczycielska